Квалификационный раунд в соревнованиях по спортивной гимнастике среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года пройдёт 7 августа. Примут участие 98 спортсменок из 49-ти стран. В рамках этого раунда пройдёт отбор в финалы во всех дисциплинах, представленных на играх. В финал командных соревнований выйдут 6 стран, набравших наибольшее количество баллов. На каждом из снарядов выступит по 4 спортсменки, а итоговая сумма будет рассчитываться по результатам выступления трёх лучших гимнасток на каждом снаряде. В финал индивидуального многоборья пройдут 28 спортсменок. Если какая-либо участница откажется от участия в финале, то её заменит следующая по набранным очкам спортсменка. В финалы индивидуальных соревнований выйдет по 8 гимнасток, показавших лучший результат на этих снарядах.

Результаты 
Курсивом выделены результаты, не попавшие в итоговую сумму.

Квалификация

Ссылки 
 Спортивная гимнастика на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации гимнастики (FIG)